

Informatica e programmazione 

 Tipizzazione dinamica – assegnazione di tipi alle variabili
 Tipizzazione forte – caratterizzare il tipo di regole che un determinato linguaggio di programmazione impone

 Tipizzazione statica – assegnazione di tipi alle variabili

Medicina e biologia 

 Tipizzazione tissutale – determinazione degli antigeni MHC di classe I
 Tipizzazione del sangue – determinazione degli antigeni di gruppo sanguigno